Tristramsknoten steht für:
 eine gemeine Figur in der englischen Heraldik, siehe Bowen-Knoten
 das Symbol ⌘, siehe Schleifenquadrat